Lincoln steht für:

Unternehmen:
 Lincoln (Automarke), US-amerikanische Luxusautomarke des Ford-Konzerns
 Lincoln Electric Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Cleveland, Ohio (1900)
 Lincoln Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Lincoln, Illinois (1908–1909)
 Lincoln Motor Car Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Chicago, Illinois (1912–1913)
 Lincoln Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Chicago, Illinois (1914)
 Lincoln Motor Co., ehemaliger australischer Hersteller von Automobilen
 Lincoln & Nolan, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Field & Slater

Film und Fernsehen:
 Lincoln (1974), US-amerikanische Fernsehserie von George Schaefer
 Lincoln (1988), US-amerikanische Miniserie von Lamont Johnson
 Lincoln (1992), US-amerikanischer Fernsehfilm von Peter W. Kunhardt
 Lincoln (2012), US-amerikanischer Film von Steven Spielberg

Orte in Großbritannien:
 Lincoln (Lincolnshire), Großbritannien
 Lincoln (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Diözese Lincoln, eine Diözese der Kirchenprovinz Canterbury der Church of England

Orte in Argentinien:
 Lincoln (Buenos Aires),
 Partido Lincoln, Verwaltungseinheit

Orte in Vereinigte Staaten:

 Lincoln (Madison County, Alabama)
 Lincoln (Talladega County, Alabama)
 Lincoln (Arkansas)
 Lincoln (Colorado)
 Lincoln (Delaware)
 Lincoln (Idaho)
 Lincoln (Illinois)
 Lincoln (Indiana)
 Lincoln (Iowa)
 Lincoln (Kalifornien)
 Lincoln (Kansas)
 Lincoln (Kentucky)
 Lincoln (Maine)
 Lincoln (Maryland)
 Lincoln (Massachusetts)
 Lincoln (Alcona County, Michigan)
 Lincoln (Chippewa County, Michigan)
 Lincoln (Washtenaw County, Michigan)
 Lincoln (Morrison County, Minnesota)
 Lincoln (Todd County, Minnesota)
 Lincoln (Missouri)
 Lincoln (Montana)
 Lincoln (Nebraska)
 Bistum Lincoln, ein Bistum der römisch-katholischen Kirche in den Vereinigten Staaten
 Lincoln (New Hampshire)
 Lincoln (New Jersey)
 Lincoln (New Mexico)
 Lincoln (Wayne County, New York)
 Lincoln (Westchester County, New York)
 Lincoln (North Dakota), im Burleigh County
 Lincoln (Oklahoma)
 Lincoln (Jackson County, Oregon)
 Lincoln (Polk County, Oregon)
 Lincoln (Allegheny County, Pennsylvania)
 Lincoln (Lancaster County, Pennsylvania)
 Lincoln (Rhode Island)
 Lincoln (Tennessee)
 Lincoln (Texas)
 Lincoln (Lee County, Texas)
 Lincoln (Tooele County, Utah)
 Lincoln (Vermont)
 Lincoln (Virginia)
 Lincoln (Kitsap County, Washington)
 Lincoln (Lincoln County, Washington)
 Lincoln (West Virginia)
 US-Staat Wisconsin:
 Lincoln (Town, Adams County)
 Lincoln (Town, Bayfield County)
 Lincoln (Town, Buffalo County)
 Lincoln (Burnett County)
 Lincoln (Town, Eau Claire County)
 Lincoln (Town, Forest County)
 Lincoln (Town, Kewaunee County)
 Lincoln (Town, Monroe County)
 Lincoln (Town, Polk County)
 Lincoln (Town, Trempealeau County)
 Lincoln (Town, Vilas County)
 Lincoln (Town, Wood County)
 Lincoln (Wisconsin), im Kewaunee County
 Lincoln (vorgeschlagener Nordwest-Staat), ein in den USA vorgeschlagener neugeschaffener Bundesstaat

Sonstige Orte:
 Lincoln-Nunatak, Nunatak auf der Adelaide-Insel in der Antarktis
 Lincoln (Ontario), Kanada
 Lincoln (Neuseeland)

Personen:
 Lincoln (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Lincoln (Fußballspieler, 1979) (Cássio de Souza Soares; * 1979), brasilianischer Fußballspieler, in Deutschland beim 1. FC Kaiserslautern und FC Schalke 04
 Lincoln (Fußballspieler, 1983) (Abraão Lincoln Martins; * 1983), brasilianischer Fußballspieler 
 Lincoln Henrique (Lincoln Henrique Oliveira dos Santos; * 1998), brasilianischer Fußballspieler
 Lincoln (Fußballspieler, 2000) (Lincoln Corrêa dos Santos; * 2000), brasilianischer Fußballspieler 

Sonstiges:
 Lincoln City (Fußballverein) in England
 Lincoln Red Imps FC Fußballverein in Gibraltar
 eine Lammfellart aus Südamerika
 (3153) Lincoln, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Avro Lincoln, britischer Bomber, Erstflug 1944

Siehe auch: